Zacharias - orthographe alternative pour le prénom d'origine grecque Zacharie - peut faire référence à :

Patronyme 
 Ann Zacharias (1956) actrice suédoise ;
 Antoine Zacharias (1939), ingénieur français ;
 Bernard Zacharias (1929), écrivain, scénariste et musicien français, auteur de roman policier ;
 Christian Zacharias (1950) pianiste et chef d'orchestre allemand ;
 , inventeur du clavinet ;
 Georg Zacharias (1884-1953), nageur allemand ;
 Helmut Zacharias (1920-2002), violoniste et compositeur allemand ;
 Ioannis Zacharias (1845-1873), peintre grec ;
 Ivan Zachariáš (1971), réalisateur tchèque ;
 Michael Zacharias (né en 1985) joueur de hockey sur glace.

Prénom 
 
 Konrad Zacharias Lorenz (1903-1989) biologiste et zoologiste autrichien

Voir aussi 
 Zacharie le Rhéteur, évêque byzantin
 

Homonymie de patronyme